Die Altkatzen (Prionailurus) sind eine Raubtiergattung aus der Familie der Katzen (Felidae), Unterfamilie Kleinkatzen (Felinae). Innerhalb der Gattung sind mit der Fischkatze und der Flachkopfkatze zwei Arten enthalten, die sich auf den Fischfang und damit eine piscivore Ernährung spezialisiert haben.

Merkmale 
Altkatzen sind – mit Ausnahme der Fischkatze – nur annähernd so groß wie Hauskatzen. Ihr graues oder braunes Fell kann mit Flecken versehen sein. Im Allgemeinen sind es eher stämmig gebaute Tiere mit kleinen Ohren und relativ kurzen Gliedmaßen.

Systematik 
Die Altkatzen umfassen fünf relativ kleine Arten, die ausschließlich in Asien vorkommen:
 Bengalkatze (Prionailurus bengalensis)
 Flachkopfkatze (Prionailurus planiceps)
 Rostkatze (Prionailurus rubiginosus)
 Sundakatze (Prionailurus javanensis)
 Fischkatze (Prionailurus viverrinus)

Die systematischen Beziehungen der Altkatzen zu anderen Katzen sind nicht geklärt. Sie wurde in der Vergangenheit in die nähere Verwandtschaft des Manul (Otocolobus manul) eingeordnet und man geht davon aus, dass sich die Gattung als eine der jüngsten innerhalb der Katzen erst vor etwa vier Millionen Jahren gebildet hat. Nach einzelnen Studien könnte die Rostkatze (Prionailurus rubiginosus) allerdings näher in die Verwandtschaft des Serval einzuordnen sein als bei den anderen Altkatzen.

Verwandtschaftsverhältnisse der Katzen nach O’Brien & Johnson 2008.

Weblinks

Literatur 
 D. E. Wilson und D. M. Reeder: Mammal Species of the World. Johns Hopkins University Press, 2005. ISBN 0-8018-8221-4

Einzelnachweise 

Katzen